Mladenov (en bulgare : Младенов) est un patronyme bulgare dérivé du prénom  ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Bojko Mladenov (né en 1981), joueur de basket-ball bulgare ;
 Georgi Mladenov (né en 1962), joueur puis entraîneur de basket-ball bulgare ;
 Hristo Mladenov (1928–1996), joueur puis entraîneur de football bulgare ;
 Ivaylo Mladenov (né en 1973), athlète bulgare ;
 Mladen Mladenov (né en 1957), lutteur bulgare ;
 Nikola Mladenov (1964–2013), journaliste macédonien ;
 Nikolaï Mladenov (né en 1972), homme politique bulgare ;
 Petar Mladenov (1936–2000), diplomate et homme politique bulgare ;
 Rasko Mladenov (né en 1947), homme politique bulgare ;
 Stoycho Mladenov (né en 1957), joueur puis entraîneur de football bulgare ;
 Totiou Mladenov (né en 1964), syndicaliste et homme politique bulgare.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare